Közvágóhíd (közterület), köztér Budapesten (egykori villamosvégállomás és -kocsiszín)
 Közvágóhíd (Budapest), egykori marhavágóhíd Budapesten
 Közvágóhíd HÉV-állomás, a H6-os HÉV budapesti végállomása
 Közvágóhíd megállóhely, a H7-es HÉV egyik megállójának régi neve
 Közvágóhíd (Miskolc), Adler Károly tervezte épület

Hasonló címek és megnevezések
 Budapesti Sertésközvágóhíd, egykori sertésvágóhíd Budapesten